Infernal bezeichnet

 eine brasilianische Band, siehe Infernal (brasilianische Band)
 eine dänische Band, siehe Infernal (dänische Band)
 eine schwedische Band, siehe Infernal (schwedische Band)
 ein Spiel, siehe Infernal (Computerspiel)